Golf for herrer under sommer-OL 2016 fandt sted den 11. august – 14. august 2016.

Medaljefordeling

Se også 
 Golf under sommer-OL 2016

Deltagende nationer

Resultater

Første runde
Torsdag den 11. august 2016
Nedenfor er gengivet top ti efter første runde:

Anden runde
Fredag den 12. august 2016
Nedenfor er gengivet top ti efter anden runde:

Tredje runde
Lørdag den 13. august 2016
Nedenfor er gengivet top ti efter tredje runde:

Fjerde runde
Søndag den 14. august 2016
Nedenfor er gengivet resultatet efter fjerde og sidste runde. Alle forudgående runder er medtaget i tabellen: 

WD = Withdrawn = Udgået

Referencer

Eksterne henvisninger 
Olympic venue: Barra Cluster 

Herrer